Aleksandar Aleksandrov (voetballer, 1972) - Bulgaars voetballer (middenvelder)
 Aleksandar Aleksandrov (voetballer, 1975) - Bulgaars voetballer (aanvaller)
 Aleksandar Aleksandrov (voetballer, april 1986) - Bulgaars voetballer (verdediger)
 Aleksandar Aleksandrov (voetballer, juli 1986) - Bulgaars voetballer (verdediger)
 Aleksandar Aleksandrov (voetballer, 1994) - Bulgaars voetballer (middenvelder)

Zie ook 
 Aleksandr Aleksandrov